Mõisamaa peut désigner :
 Mõisamaa, village estonien de la Commune de Jõgeva ;
 Mõisamaa, village estonien de la Commune de Kohtla ;
 Mõisamaa, village estonien de la Commune de Märjamaa ;
 Mõisamaa, village estonien de la Commune de Rakke.